Eperjesi László rendőrtiszt, BM III/III csoportfőnök
 Eperjesi László (1928) sportvezető
 Eperjesi László (1943) történész, muzeológus, sakkozó